Prugovac est un toponyme qui peut désigner :
Prugovac, une localité de Croatie située dans la municipalité de Kloštar Podravski, comitat de Koprivnica-Križevci ;
Prugoc/Prugovac, un village du Kosovo situé dans la commune (municipalité) de Pristina, district de Pristina (selon le Kosovo) ou district de Kosovo (selon la Serbie) ;
Prugovac, un village de Serbie situé dans la municipalité d'Aleksinac, district de Nišava.